1958/59 was het 61ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Wolverhampton Wandereres werd voor de tweede keer op rij landskampioen.

De League werd gereorganiseerd. De Third Division North & South vormden nu één Third Division met de beste clubs uit elke reeks. De andere clubs degradeerden naar de nieuw gevormde Fourth Division.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1958/59